Sprängstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sprängstjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Inre Sprängstjärnen, sjö i Bjurholms kommun, 
Sprängstjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (5,04 ha)
Yttre Sprängstjärnen, sjö i Bjurholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn